Fowler puede referirse a:

Personas 
 Ralph Howard Fowler, importante físico y astrónomo británico del siglo XIX y XX.
 Henry Weed Fowler, zoólogo estadounidense del siglo XIX y XX.

Lugares 
 Fowler (California)
 Fowler (Colorado)
 Fowler (Illinois)
 Fowler (Indiana)
 Fowler (Kansas)
 Fowler (Míchigan)
 Fowler (Nueva York)

Otros 
 Posición de Fowler.